Kabinett Erdoğan bezeichnet folgende Regierungen der Türkei unter Recep Tayyip Erdoğan:
Kabinett Erdoğan I (2003–2007)
Kabinett Erdoğan II (2007–5. Juli 2011)
Kabinett Erdoğan III (6. Juli 2011–28. August 2014)
Kabinett Erdoğan IV (seit 9. Juli 2018)